Імператор Анней (, анней тенно; 577 до Р.Х. — 17 січня 510 до Р.Х.) — 3-й Імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний монарх. Роки правління — 31 серпня 549 до Р.Х. — 17 січня 510 до Р.Х..

Короткі відомості 
Імператор Анней був другим сином Імператора Суйдзея й Ісудзуйорі Хіме но мікото, доньки земного бога Котосіронусі но камі.

У 557 до Р.Х. Анней став кронпринцом, а після смерті свого батька 28 червня 549 до Р.Х., успадкував його трон. Він керував 38 років як 3-й Імператор Японії. Його резиденція знаходилась у палаці Укіананомія (浮孔宮), у місцевості Катасіо краю Ямато.

Відомостей про правління Імператора Аннея немає. Через це його відносять до так званих «восьми монархів, невідомих історії».

Помер Імператор Анней 17 січня 510 до Р.Х.. Згідно з переказами «Записів про справи давнини» йому було 49, а згідно з «Анналами Японії» — 57 років. Поховали монарха на північному заході гори Унебі, в мавзолеї Міхото но Іноуе (御陰井上陵), на території сучасного міста Касіхара префектури Нара.

Наступником Імператора Аннея став його син О-Ямато Хіко Сукітомо но мікото, майбутній Імператор Ітоку, народжений від дружини Нунасоко Накацу Хіме но мікото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 
 笠原英彦『歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか』 (Касахара Хідехіко. Збірник правивших Імператорів Японії: як успадковувався монарший титул) 東京、中央公論新社、2001.
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (Вся історія Імператорів Японії — монархічне генеалогічне дерево безперервної лінії. Серія «Історичні портрети») 東京、学研 、2003.